Tormento di sant'Antonio – dipinto di Michelangelo
Tormento di sant'Antonio – dipinto di Giovanni Gerolamo Savoldo

Pagine correlate
Tentazioni di sant'Antonio
Tentazioni di sant'Antonio abate